Xanəgah – centro abitato del distretto di Cəlilabad, in Azerbaigian
 Xanəgah – centro abitato del distretto di Culfa, in Azerbaigian
 Xanəgah – centro abitato del distretto di İsmayıllı, in Azerbaigian
 Xanəgah – centro abitato del distretto di Lerik, in Azerbaigian
 Xanəgah – centro abitato del distretto di Quba, in Azerbaigian
 Xanəgah – centro abitato del distretto di Xızı, in Azerbaigian